Jamar Smith (n. 1980), cestista statunitense
 Jamar Smith (n. 1987), cestista statunitense